

Toponyme 
 Fichous, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Fichous-Riumayou ;
 Fichous-Riumayou, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme